Die Abkürzung GP3 steht für:

 die GP3-Serie, eine Nachwuchsklasse des Formelsports
 das Computerspiel Grand Prix 3

GP3